Ка́бисов Пётр Га́риевич (; 24 января 1941, Цхинвал, столица Юго-Осетинской автономной области ГССР, ныне Республика Южная Осетия). Осетинский спортсмен, волейболист.

Ссылки 
 Волейбол взял верх

Волейболисты СССР